Plaats in Indonesië
 Mulyosari (Metro Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Metro in de provincie Lampung
 Mulyosari (Sukorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Mulyosari (Pager Wojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java